Ivana Popović Ilijin (Beograd, 14. oktobar 1983) srpska je filmska, televizijska, pozorišna i glasovna glumica.

Biografija 
Ivana Popović Ilijin je rođena u Beogradu 14. oktobra 1983. godine. Odrasla je na Novom Beogradu, gde je završila osnovnu školu Ivan Gundulić, a zatim i Srednju grafičku školu. Završila je i muzičku školu Josif Marinković  Posle drugog pokušaja, 2003. godine upisuje Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu u klasi Dragana Petrovića Peleta. Sa njom na klasi bili su: Petar Benčina, Milena Predić, Žarko Stepanov, Sanja Popović, Nemanja Oliverić, Jelena Petrović, Danijela Štajnfeld, Nebojša Đorđević i Vladan Milić. Igrala je u pozorištima „Madlenijanum“, „Duško Radović“ i UK „Vuk“. Poznata je po ulozi Milice u televizijskoj seriji Sva ta ravnica iz 2010. godine. Bavila se i sinhronizacijom crtanih filmova. Popularnost stekla je ulogama Nevenke u seriji "Ranjeni orao" i Olje u seriji "Ljubav i mržnja". Radila je sinhronizacije crtanih filmova za studije Prizor, Laudvorks, Mobi i Basiviti.

Stalni je član Pozorišta na Terazijama od 2013. godine, a od 2020. godine nosi status prvakinje. 

Udata je za IT menadžera Vukašina Ilijina, sa kojim ima kćerku Sofiju i blizance Isidoru i Mihajla.

Uloge

Pozorišne predstave

Filmografija 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2000-e
|-
| 2004. || Cimerke (kratki film) ||
|-
| 2006. || Minus (kratki film) || Jelena
|-
| 2007. || Promeni me || Beca
|-
| 2007—2008. || Ljubav i mržnja (serija) || Olja Lazarević
|-
| 2009. || Ranjeni orao || rowspan=2|Nevenka Mitrović
|-
| 2009. || Ranjeni orao (serija)
|-
| 2009. || Čekanje (kratki film) || Devojka
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2010-e
|-
| 2010. || Frigidance (kratki film) || Eva
|-
| 2010. || Sva ta ravnica (serija) || Milica
|-
| 2010. || Na slovo, na slovo (serija) || Loška
|-
| 2012. || Doktor Rej i đavoli || Oja
|-
| 2016. || Andrija i Anđelka (serija) ||Paulina
|-
| 2017. || Prva tarifa (serija) || Jovana, lepa devojka
|-
| 2018. || Istine i laži (serija) || Sandra Maljević
|-
| 2018—2019. || Urgentni centar (serija) || Nevena
|-
| 2018. || Pet (serija) || Dobrila
|-
| 2019—2021. || Žigosani u reketu (serija) || Mina
|-
| 2019. || Vrata do vrata (serija) || Nela Micković
|-
| 2019. || Nek ide život (serija) || Natalija
|-
| 2019. || Slatke muke (serija) || Milena, Duletova devojka
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2020-e
|-
| 2022. || Zaljubljena Ana, gospodin zaborav i mama || Katarina
|}

Sinhronizacije

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 
 Ivana Popović Ilijin Teatroslov na sajtu Muzeja pozorišne umetnosti
 Ivana Popović na sajtu -{Tickets.rs}-
 Ivana Popović na sajtu -{Pozorista.com}-
 Ivana Popović na sajtu -{Mojtv.net}-

Рођени 1983.
Глумци из Београда
Српске глумице
Бивши студенти Универзитета уметности у Београду
Глумци и глумице Позоришта на Теразијама
Српски гласовни глумци